Șerbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șerbești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Șerbești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Șerbești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea